Gaudineau est un nom propre français qui peut faire réfêrence à :

Patronyme 

 François Gaudineau (1817-1887), homme politique français.

Hydronyme 
 , lac canadien du comté de Côte-Nord et la province de Québec.

Patronyme français
Toponymie française